Джулия Линн Холмс (; 23 марта 1951 года, Северный Голливуд, США) — фигуристка из США, серебряный призёр чемпионата мира 1971 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1970 года, серебряный призёр чемпионатов США 1969—1972 годов в женском одиночном катании, участница Олимпийских игр 1972 года.

Джулия Холмс тренировалась сначала у Нэнси Раш, затем её тренировал знаменитый Карло Фасси. Сильной стороной Холмс были обязательные упражнения. После завершения спортивной карьеры выступала в Ice Capades. Работает тренером по фигурному катанию.

Спортивные достижения

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1972 года